Glebowszczina () – nazwa toponimów w Rosji

 Glebowszczina – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Glebowszczina – wieś w rejonie diemiańskim obwodu nowogrodzkiego

Zobacz także 
 Glebowiczi – rosyjska nazwa wsi Hlebowicze na Białorusi
 Głębowszczyzna – białoruska wieś w obwodzie witebskim

Strony ujednoznaczniające